Torrent de Fontfreda (Bages), torrent de la comarca del Bages 
 Torrent de Fontfreda (Berguedà), torrent de la comarca del Berguedà 
 Torrent de Fontfreda (El Rigard), torrent afluent del Rigard, a la comarca del Ripollès.
 Torrent de Fontfreda (Ripollès), torrent afluent de la Riera d'Arçamala, a la comarca del Ripollès